Seychellomyces är ett släkte av svampar. Seychellomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seychellomyces